Myer Upton « Whitey » Skoog, né le  à Duluth dans le Minnesota et mort le  à Saint Peter dans le Minnesota, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste de meneur.

Biographie

Palmarès 
 Champion NBA 1952, 1953, 1954

Références

Liens externes 
  Statistiques de joueur NBA www.basketball-reference.com

Joueur américain de basket-ball
Joueur de basket-ball des Golden Gophers du Minnesota
Joueur drafté par les Lakers de Minneapolis
Joueur des Lakers de Minneapolis
Joueur Champion NBA
Naissance en novembre 1926
Naissance à Duluth (Minnesota)
Décès dans le Minnesota
Décès à 92 ans
Décès en avril 2019